Мендосино (англ. Mendocino) — многозначный термин.
  — город в США, расположен в одноимённом округе штата Калифорния.
 Мендосино — мыс в округе Гумбольдт, Калифорния.
 Мендосино — искусственное озеро в США, расположено в одноимённом округе штата Калифорния.
 Мендосино — округ, расположенный на северном побережье американского штата Калифорния.